Кохуматлан де Регулес има више значења:

 Општина Кохуматлан де Регулес (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Кохуматлан де Регулес (Кохуматлан де Регулес, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику